Le Championnat de Hongrie masculin de handball 2019-2020 est la  de cette compétition.

Comme de nombreuses compétitions de cette saison sportive, le championnat prend brutalement fin en mars en raison de la Pandémie de Covid-19 en Hongrie.

Présentation

Modalités 
Les quatorze meilleurs clubs de Hongrie s'affrontent en matchs aller-retour lors de la saison régulière jouée du  au . Les deux derniers sont alors relégués en deuxième division. Les deux premiers jouent une finale en match aller-retour où le vainqueur de la saison régulière a l'avantage du terrain lors du match retour.

Participants 

Orosházi FKSE, champion de NB I/B Est, et Váci KSE, champion de NB I/B Ouest, rejoingnent les douze équipes maintenues de la saison précédente.

Saison régulière

Classement 

|-bgcolor=white
|colspan=30 align=left style="border-left-style:hidden; border-right-style:hidden; border-bottom-style:hidden" |

|}
Le départage sur les confrontations directes n'est appliqué que lorsque tous les matchs entre les équipes concernées ont eu lieu. C'est pourquoi Veszprém KSE est devancé par le SC Pick Szeged malgré sa victoire dans le seul match entre ces deux équipes.

Résultats

Finale 
Tout comme la fin de la saison régulière, la finale est annulée. Aucun titre n'est décerné.

Statistiques et récompenses

Meilleurs buteurs

Récompenses

Bilan de la saison

Notes et références 

2019-2020
Hongrie M1
Handball
Handball
Compétition de handball annulée en raison de la pandémie de Covid-19